Jan Aronsson – calciatore svedese
 Ronja Aronsson – calciatrice svedese
 Walter Aronsson – bobbista svedese